Neuerburg bezeichnet

 die Stadt Neuerburg im Eifelkreis Bitburg-Prüm in Rheinland-Pfalz
 die danach benannte ehemalige Verbandsgemeinde Neuerburg
 Neuerburg (Wittlich), einen Stadtteil von Wittlich im Landkreis Bernkastel-Wittlich in Rheinland-Pfalz
 eine der sieben kurtrierischen Landesburgen bei der Stadt Wittlich, siehe Burg Neuerburg bei Wittlich 
 eine Burg bei der Stadt Neuerburg, siehe Neuerburg (Burg) 
 eine Burg in der Ortsgemeinde Niederbreitbach an der Wied, siehe Neuerburg (Wied)
 den Neuerburger Kopf, ein erloschener Vulkankegel in der Wittlicher Senke am Südrand der Eifel

Personen:
 Gerhard Neuerburg (1872–1946), deutscher Maler
 Hans Neuerburg (* 1932; † vor 2004), deutscher Fußballspieler
 Heinrich Neuerburg (1883–1956), deutscher Unternehmer
 Hellmut Neuerburg (1917–1945), deutscher U-Boot-Kommandant 

Sonstiges:

 Villa Neuerburg, eine unter Denkmalschutz stehende Villa im Kölner Stadtteil Marienburg 

Siehe auch:
 Neue Burg